Elmer Gantry (roman), een roman uit 1927 van Sinclair Lewis
Elmer Gantry (film), een film uit 1960 van Richard Brooks